Ранчо Алварадо има више значења:

 Ранчо Алварадо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Алварадо, Колонија Алварадо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алварадо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Алварадо (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику